Микоян, Анастас Алексеевич (известен как Стас Намин; род. 1951) — советский и российский музыкант, композитор, художник, фотограф, антрепренёр, бизнесмен, режиссёр и продюсер театра и кино; внук Анастаса Ивановича Микояна.
 Микоян, Анастас Иванович (1895—1978) — российский революционер, советский политик и государственный деятель.
 «Анастас Микоян» — советский ледокол, названный в честь А. И. Микояна.